Dolisie, früher Loubomo zwischen 1975 und 1991, ist eine Stadt im Süden der Republik Kongo und Hauptstadt der Region Niari. 2006 hatte sie gemäß offizieller Schätzung 110.128 Einwohner.

Die Stadt entstand aus einem Bahnhof der Bahnstrecke der Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) zwischen Pointe-Noire und Brazzaville und wurde nach Albert Dolisie, einem Leutnant von Pierre Savorgnan de Brazza, benannt. Die Stadt nahe der Grenze zu angolanischen Exklave Cabinda wurde – und ist bis heute – ein Eisenbahnknotenpunkt und drittgrößte Stadt des Landes. 1975 wurde sie im Rahmen der Afrikanisierung in Loubomo umbenannt. 1997 und 1999 flohen infolge des Bürgerkrieges zahlreiche Menschen aus ländlichen Gebieten in die Stadt, was ihre Bevölkerung weiter anwachsen ließ. Dolisie verfügt über einen Flughafen.

Klimatabelle

Quellen 
 Historical dictionary of Congo, ISBN 978-0-8108-3116-2 (S. 180)

Ort in der Republik Kongo
Niari
Ort in Afrika